Вернер Айхгорн (Айххорн, также встречается Айкхорн, , , , Эстония — , ) — немецкий актёр, отец известного немецкого актёра и режиссёра Кристофа Айхгорна.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Страница Вернера Айхгорна на IMDB
  Неофициальный сайт Кристофа Айхгорна

Актёры по алфавиту
Актёры Германии